Montfaucon (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Montfaucon (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Montfaucon (Doubs), municipi francès al departament del Doubs 
 Montfaucon (Gard), municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Montfaucon (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt, regió de Migdia-Pirineus 
 Montfaucon-d'Argonne, municipi francès al departament del Mosa 
 Montfaucon-Montigné, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Montfaucon de Velai o Montfaucon-en-Velay , municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Cantó de Montfaucon-Montigné, cantó francès del departament de Maine i Loira, al districte de Cholet 
 Cantó de Montfaucon de Velai, cantó francès del departament de l'Alt Loira, al districte de Sinjau 
 Senyoria de Montfaucon, jurisdicció feudal del Franc Comtat, al modern departament del Doubs, vassalla de l'arquebisbe de Besançon